Tortilla steht für:

 Tortilla (Spanien), spanische Variante des Omeletts
 Tortilla (Mexiko), mexikanisches Fladenbrot aus Mais- oder Weizenmehl
 Tortilla-Chip, Maismehl-Salzgebäck
 Tortilla (Software), Windows-Programm für das Tor-Netzwerk

Siehe auch:
 Tortilia, Schmetterlingsart